Anisopogon (plant), plantengeslacht uit de grassenfamilie Poaceae
Anisopogon (vliegen), roofvliegengeslacht uit de familie Asilidae